Сан-Сіман (, «святий Симон») — португальська власна назва.

Топоніми

Сарнадаш-де-Сан-Сіман — парафія.